Paolo Roversi ist der Name folgender Personen:

* Paolo Roversi (Fotograf) (* 1947), italienischer Fotograf
 Paolo Roversi (Schriftsteller) (* 1975), italienischer Schriftsteller